Астроно́м:

 Астроном — вчений, що спеціалізується у галузі астрономії.
 Астроном — закріплене в історичній науці ім'я анонімного автора «Життя імператора Людовика».
 «Астроном» — картина художника Яна Вермера, парна до картини «Географ».
 Астроном — персонаж мультфільму «Незнайко на Місяці», який розповідав «Великому Бредламу» про виявлений іншопланетний об'єкт.